Delacôte est un patronyme français qui peut faire référence à :

Personnalité 
 Goéry Delacôte (1939-), un physicien, didacticien et vulgarisateur français ;
 Jacques Delacôte (1942-), un chef d'orchestre français.

Patronyme français